Pedro Álvares Cabral — navegador português
 NRP Álvares Cabral (F331) — fragata ao serviço da Marinha Portuguesa
 Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral — clube de Vitória, Brasil 
 Espírito Santo (estado) — estado do Brasil

 Avenida Álvares Cabral 

Desambiguações de história